Heroes (Hősök) jelentései:

 Heroes, David Bowie 1977-es albuma
 Heroes, Élena Paparízu egyik dala
 Hősök (Heroes), amerikai tv-sorozat (2006-tól)
 Heroes of Might and Magic, gyakran csak Heroes –  számítógépes stratégiai játék
 No More Heroes, eredetileg csak Heroes –  számítógépes játék
 Heroes, Måns Zelmerlöw nyertes dala a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon